Winna Góra steht für folgende Dörfer in Polen:

 Winna Góra (Jordanów Śląski), Dorf in der Gmina Jordanów Śląski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Winna Góra (Słupia), Dorf in der Gmina Słupia, Woiwodschaft Łódź
 Winna Góra (Środa Wielkopolska), Dorf in der Gmina Środa Wielkopolska, Woiwodschaft Großpolen